Барде — фамилия. Известные носители:

 Барде, Конрад (1897—1945) — генерал-майор вермахта, командующий несколькими пехотными дивизиями во время Второй мировой войны. Кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Барде, Марсьяль (1764–1837) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1814 год), барон (1811 год), участник революционных и наполеоновских войн.
 Барде, Ромен (род. 1990) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.